Strada statale 75 – strada statale polacca
 Strada statale 75 Centrale Umbra